A vasálarcos ember, rejtélyes francia fogoly XIV. Lajos uralkodása idején

Filmművészet
A vasálarcos (Der Mann mit der eisernen Maske), 1923-ban bemutatott német némafilm Max Glass rendezésében
A vasálarcos (The Iron Mask), 1929-ben bemutatott amerikai film Allan Dwan rendezésében
A vasálarcos (The Man in the Iron Mask), 1939-ben bemutatott amerikai film James Whale rendezésében
A vasálarcos (Le Masque de fer), 1962-ben bemutatott francia film Henri Decoin rendezésében
A vasálarcos férfi (The Man in the Iron Mask), 1977-ben bemutatott brit televíziós film Mike Newell rendezésében
A vasálarcos (The Man in the Iron Mask), 1985-ben bemutatott ausztrál animációs tévéfilm Geoff Collins rendezésében
A vasálarcos (The Man in the Iron Mask), 1998-ban bemutatott amerikai film Randall Wallace rendezésében